Етель Кетервуд
 Фредерік Кетервуд (1799—1854) — англійський митець